Оле́г Евге́ньевич Талы́пин () — советский, российский фаготист; Народный артист Российской Федерации (2011).

Биография 
Олег Евгеньевич Талыпин родился 28 мая 1929 в Ленинграде. В период Великой Отечественной войны находился в эвакуации в селе Арбаж Кировской области (в составе Детской хоровой школы при Ленинградской капелле, в которой учился с 7 лет), затем — у родственников на Урале.

Продолжил обучение в Хоровом училище при Капелле, а в 1951 окончил музыкальное училище им. М. П. Мусоргского. В период учёбы подрабатывал на разгрузке машин, совмещал учёбу с работой в оркестре Театра музкомедии. В 1958 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (класс фагота профессора Д. Ф. Ерёмина).

В 1957—1963 годы работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, в 1963—1965 — в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова.

С 1965 года — в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской (ныне — Санкт-Петербургской) филармонии под руководством Е. А. Мравинского и Ю. Х. Темирканова (с 1972 — концертмейстер группы фаготов).

С 1981 года одновременно преподавал на кафедре деревянных духовых инструментов Санкт-Петербургской консерватории, профессор.

Умер в Санкт-Петербурге 10 декабря 2019 года.

Семья 
Отец — участник Великой Отечественной войны, был дважды тяжело ранен; мать — телеграфистка.

Жена, дочь.

Творчество 
Играл на фаготе фирмы «Геккель». Наряду с работой в оркестрах выступал и как солист. Ряд выступлений был записан на виниловых дисках.

Награды и признание 
 Заслуженный артист РСФСР (1978)
 Народный артист Российской Федерации (2011).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра
Музыканты Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии
Музыканты ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории